Kring kan betekenen:
 een cirkelvormige lijn:
 een kring om de zon of maan: een halo (lichteffect)
 een cirkelvormige lijn van personen of objecten, zoals:
 een kring van paddenstoelen: een heksenkring
 een aantal met elkaar samenhangende woorden die samen een cirkelpatroon vormen, zoals:
 de derde variant van het letterwisselspel 
 een samenwerkingsorgaan: kring (samenwerking), zoals:
 De Kringen, een organisatie van en voor homoseksuelen
 een elektrische kringloop, zie Elektrisch netwerk
 kringloop, een opeenvolging van stadia van materie